Pachavita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pachavita (ort), Cundinamarca, 
 Pachavita (kommun), Boyacá,